Hillsdale (Illinois)
Hillsdale (Michigan)
Hillsdale (Missouri) 
Hillsdale (Nova Jérsei)
Hillsdale (Oklahoma)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos